Klub Sportowy Śniardwy – polski klub sportowy założony w 1951 roku w Orzyszu w województwie warmińsko-mazurskiem.

Protoplastą Śniardw był Wojskowy Klub Sportowy Legia Orzysz, występujący przez krótki okres w rozgrywkach okręgu białostockiego.
W roku 1951 powstał klub sportowy "Start Orzysz", który przystąpił do rozgrywek okręgu olsztyńskiego. W roku 1967 nastąpiła fuzja z drugim klubem z Orzysza "Metalowcem", powołano wówczas Wojskowe Koło Sportowe Śniardwy Orzysz. Z racji wojskowego opiekuna zespołu w szeregach Śniardw występowali głównie piłkarze odbywający służbę wojskową. Po reformie administracyjnej Śniardwy zostały przeniesione do okręgu suwalskiego, później białostockiego. W roku 1989 klub został rozwiązany wraz z likwidacją jednej z jednostek wojskowych w Orzyszu.

W roku 2007 drużyna MKS-u Orzysz (wsześniej Meprozet) zmieniła nazwę na Śniardwy, przejmując historię i tradycję wszystkich klubów z Orzysza. W statucie stowarzyszenia pojawił się zapis, że klub jest spadkobiercą tradycji seniorskiej piłki nożnej w Orzyszu. Uznaje się, że dotyczy to wszystkich klubów sportowych w Orzyszu, czyli Startu (1951-1967), Metalowca (1952-1967), Meprozetu - MKS-u (1978-2008) i Śniardw (1967-1989).

Sukcesy 
 Występy w III lidze - 6 razy, w tym sezony: 1976/77, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1987/88. (sezon 1988/1989 - drużyna wycofała się w trakcie sezonu, jej wyniki anulowano.)
 Wojewódzki Puchar Polski – OZPN Suwałki – 1976/77, 1980/81.

Stadion 
Klub rozgrywa mecze na Stadionie Miejskim w Orzyszu.

Trenerzy 
 1975-1980 - Stanisław Łańczak
 1980-1981 - Jan Hope
 1981-1984 - Andrzej Bem
 1984-1985 - Józef Polkowski
 1985-1985 - Jan Pfal
 1985-1986 - Zdzisław Sobczak
 1886-1989 - Wojciech Dąbała
 200?-2008 - Krzysztof Sochaczewski
 2008-2008 - Sylwester Gajewski
 2008-2012 - Bartłomiej Koniecko
 2012-2014 - Aleksander Lipowski
 2014-2017 - Paweł Konopka
 2017 - Bartłomiej Koniecko

Sezony Śniardwy Orzysz 
 1949-1951 - Protoplastą był WKS Legia Orzysz, który występował w rozgrywkach białostockiego OZPN.
 1951-1976 - Olsztyński OZPN
 1976-2000 - Suwalski i białostocki OZPN.
 2000 - Warmińsko-Mazurski OZPN.

Meprozet / MKS Orzysz 
Meprozet Orzysz powstał w 1978 roku jako klub cywilny, był to drugi klub w Orzyszu obok wojskowych Śniardw. Nazwa Meprozet nawiązywała do zakładu produkcji rolnej, który sponsorował drużynę. W 1991 zakład Meprozet wycofał się ze wspierania drużyny, powołano wówczas MKS (Miejski Klub Sportowy). Następna zmiana nastąpiła po fuzji z Jurandem Bemowo Piskie i przez jeden sezon drużyna nosiła nazwę Jurand Orzysz. W 2002 roku ponownie zmieniono nazwę klubu na MLKS (Miejski Ludowy Klub Sportowy).
W roku 2008 drużyna zmieniła nazwę na Śniardwy Orzysz.

Przypisy

Źródła 
 Jerzy Górko, Piłkarskie Dzieje Podlasia, .
 Orlęta Reszel historia - sezony

Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1951
Orzysz
Wojskowe Kluby Sportowe